Свята Єлизавета

 Свята Єлисавета
 Єлизавета Арагонська
 Єлизавета Угорська
 Елізабет Сетон